Westerdam (schip, 1946)
Westerdam (schip, 1986)
Westerdam (schip, 2004)